Šopron je naselje u sastavu Općine Kalnik, u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 162 stanovnika.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Kalnik